Ласо () — имя собственное; распространено в виде фамилий:
 Ласо, Амалия фон (1815—1872) — первая начальница католического Госпиталя Святого Иоанна в Бонне.
 Ласо, Арнольд фон (1839—1886) — немецкий геолог и минералог.
 Ласо, Пабло (род. 1967) — испанский баскетболист и тренер.
 Ласо, Педро Луис (род. 1973) — кубинский бейсболист, двукратный чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр.
 Ласо, Франсиско (1823—1869) — перуанский художник.
 Ласо, Эрнст фон (1805—1861) — немецкий философ и филолог.
 Ласо, Эстебан (род. 1944) — кубинский государственный и политический деятель.

Составные фамилии 
 Ласо-и-Ласо, Салвадор (1918—2000) — католический прелат, епископ Сан-Фернандо с 20 января 1981 года по 28 мая 1993 год.
 Ласо Прието, Хосе Мария (1926—2009) — испанский философ-коммунист, политический заключённый во времена франкизма.
 Сальдивар-и-Ласо, Рафаэль (1834—1903) — президент Сальвадора с 1 мая 1876 по 21 июня 1885 года.
 См. также 
 Лассо (значения)
 Лазо
 Ласа